Mittelgraben ist ein Gewässername:

 Mittelgraben (Abfanggraben Süd), linker Zufluss des Abfanggrabens Süd (zur Goldach) bei Franzheim, Gemeinde Oberding, Landkreis Erding, Bayern
 Mittelgraben (Erlengraben), rechter Zufluss des Erlengrabens, (zur Ach, zur Sandrach, zur Paar) bei Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Mittelgraben (Lauer), rechter Zufluss der Lauer in Poppenlauer,  Markt Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Mittelgraben (Schauchergraben), linker Zufluss des Schauchergrabens (zur Östlichen Mindel, zur Mindel) vor Hausen, Gemeinde Salgen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Mittelgraben (Schleißheimer Graben), rechter Zufluss des Schleißheimer Grabens (zum Grenzgraben, zum Schwebelbach) nahe Riedmoos, Stadt Unterschleißheim, Landkreis München, Bayern
 Mittelgraben (Schreinergraben), linker Zufluss des Schreinergrabens (zum Oberlauf Hauptkanal der Brautlach, zur Sandrach) bei Karlskron, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Mittelgraben (Schutter), rechter Zufluss der Schutter nach Wellheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Mittelgraben (Süßgraben), rechter Zufluss des Süßgrabens (zur Dorfen, zur Isar) bei Schweigermoos, Gemeinde Oberding, Landkreis Erding, Bayern
 Mittelgraben (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz bei Reichenbach, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Mittelbach